Жак Анрик (; род. 21 декабря 1938 года, Париж) — французский критик, эссеист, романист.

Родился в Париже; учился в Шалон-ан-Шампань и Дижоне. Преподавал в различных коллежах и лицеях Франции.
С 1991 года женат на искусствоведе Катрин Милле, известной по своей книге «Сексуальная жизнь Катрин М».

Сотрудничал с коммунистической прессой; был близок к группе Тель Кель. Первые романы публиковал в издательстве «Сёй»; затем публиковался в ряде других крупных французских издательств. В 2016 году получил премию Медичи за лучшее эссе. Лауреат премии Сада.

В 2015 году сыграл в историческом фильме Альберта Серра «Смерть Людовика XIV», где исполнил роль святого отца Ле Телье.

Библиография

Романы 
 Archées, Le Seuil, coll. «Tel Quel», 1969
 Chasses, Le Seuil, coll. «Tel Quel», 1975
 Carrousels, Le Seuil, coll. «Tel Quel», 1980 ; rééd. Tinbad, 2015
 Car elle s’en va la figure du monde, Grasset, 1985
 Walkman, Grasset, 1988
 Adorations perpétuelles, Le Seuil, coll. «Fiction et Cie», 1994
 L’Habitation des femmes, Le Seuil, coll. «Fiction et Cie», 1998
 Boxe, Seuil, 2016, Prix Médicis essai 2016

Рассказ 
 La Balance des blancs, Le Seuil, coll. «Fiction et Cie», 2011

Пьеса 
 Méduses, scènes de naufrage, Dumerchez, 1993

Эссе 
 La Peinture et le mal, Grasset, 1983
 Pierre Klossowski, Adam Biro, 1989
 Louis-Ferdinand Céline, Marval, 1991
 Le Roman et le sacré, Grasset, 1991
 Édouard Manet et Jacques Henric, Flohic, 1995
 Georges Autard ou l'éternité développée, Galerie Athanor, Marseille, 1996
 La Légende de Catherine M., Denoël, 2001
 Comme si notre amour était une ordure !, Stock, 2004
 Catherine «M», l’album, L’Instantanée, 2004
 Obsessions nocturnes, sur un travail photographique de Jorge Amat, avec un DVD où Jacques Henric lit son propre texte, éditions Édite, 2006 — prix Sade 2006 du livre d'art 
 Politique, Le Seuil, coll. «Fiction et Cie», 2007
 Erotica, avec Antonio Saura, 5 Continents éditions, 2008

Примечания

Ссылки 
 

Писатели Франции XX века
Писатели Франции XXI века
Литературные критики Франции
Эссеисты Франции
Выпускники Университета Бургундии